Dubai Duty Free Tennis Championships 2012 (kobiety)
 Dubai Duty Free Tennis Championships 2012 (mężczyźni)